Angelo De Martini – ciclista italiano
 Antonio Giagu Demartini (o De Martini) – politico italiano
 Daniele Demartini – cestista italiano
 Francesco de Martini – militare italiano
 Gaetano de Martini – pittore italiano
 Isabella "Susy" De Martini – politico italiano
 Martino de Martini – vescovo cattolico italiano
 Paola de Martini – pilota di rally italiana
 Piero De Martini – designer e musicologo italiano
 Warren DeMartini – chitarrista statunitense

Pagine correlate

Martini